Pojani – abitanti di Poggetello
Pojani – abitanti di Poggiodomo